Deux régiments de dragons du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Caylus » :
 Le régiment de Caylus dragons (1688-1696)
 Le régiment de Caylus dragons (1711-1716)

Homonymie d'unités militaires